Voici une liste des îles de la mer Méditerranée.

Par superficie

Par pays 
 Albanie
 Chypre
 Croatie
 Espagne
 France
 Grèce
 Italie
 Malte
 Monténégro
 Katič
 Mamula
 Ostrvo cvijeca
 Îles Perast
 Saint Stefan
 
 Tunisie
 Turquie
 Imbros
 Ténédos
 Maroc

Par mers 

 Adriatique
 Îles de Croatie
 Égée
 Sporades
 Sporades thessaliniennes
 Sporades thraces
 Sporades occidentales
 Sporades orientales
 Sporades méridionales (Dodécanèse)
 Cyclades
 Îles Saroniques
 Îles égéennes septentrionales
 Thyrénienne
 Archipel toscan
 Îles Éoliennes
 Ionienne
 Îles Ioniennes
 Bassin Levantin
 Chypre
 Reste de la Méditerranée
 Îles Baléares (mer des Baléares  et mer de Sardaigne)
 Corse (mer de Ligurie, mer Tyrrhénienne et Méditerranée)
 Sardaigne (mer Tyrrhénienne, mer de Sardaigne et Méditerranée)
 Sicile (mer Tyrrhénienne, mer Ionienne, mer de Sicile)
 Crète (mer de Crète, bassin Levantin, mer de Libye et Méditerranée)
 Archipel maltais...

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mer Méditerranée

Liens externes 
  Îles de Méditerranée sur site de D.I.F.M. - Diplôme des Iles de la France Metropolitaine

Mediterranée